Ву́лиця Василькі́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Васильківського — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Васильківського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Васильківського — вулиця в місті Полтава.

Вулиці, названі на честь людей